Према подацима Бироа за попис становништва САД број становника у градовима од 1. априла 2010.

Види још 
 Списак савезних држава и територија САД по броју становника

Спољашње везе 

 -{United States Census Bureau}-

С